Ракитня — название населённых пунктов:

Россия 
 Ракитня — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Ракитня — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Ракитня — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Ракитня — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Ракитня — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Ракитня — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Ракитня — деревня в Фировском районе Тверской области.

Реки 
 Ракитня (приток Волги)
 Ракитня (приток Оки)
 Ракитня (приток Осуги)

См. также 
 Ракитня-1
 Ракитня-2